«Anjunabeats Volume Five» — п'ятий альбом британського гурту «Above & Beyond» із серії збірок «Anjunabeats Volume». Випущений у 21 травня 2007 році на лейблі Anjunabeats.

Список композицій 
Диск 1
 Michael Cassette — Zeppelin
 Chunk & Twist — Battery Life
 Jaytech — Essence
 Boom Jinx featuring Thomas J. Bergersen — Remember September
 Joonas Hahmo — Together
 Super8 & Tab — Needs To Feel (Wippenberg Remix)
 Jaytech — Spacelift
 Junk Science — My Name Is Jacques
 Stephen J. Kroos — Formalistick
 Above & Beyond presents Tranquility Base — Buzz
 Олівер Сміт — Tomahawk
 Nitrous Oxide — Amnesia
 Above & Beyond featuring Zoë Johnston — Good For Me (Above & Beyond Club Mix)

Disc 2
 Maor Levi — Shapes
 Marc Marberg with Kyau & Albert — Megashira
 Purple Mood — One Night In Tokyo (DJ Shah's Savanah Remix)
 Above & Beyond presents Tranquility Base — Razorfish (Bart Claessen 2007 Rework)
 Daniel Kandi — Make Me Believe
 Above & Beyond — Home (Above & Beyond Club Mix)
 Олівер Сміт — Nimbus
 Above & Beyond presents Tranquility Base — Oceanic
 Mark Pledger vs. Super8 & Tab — Worldwide
 Remo Con — Cold Front (Bart Claessen Remix)
 Adam Nickey — Never Gone (Above & Beyond Respray)
 Evbointh — One Wish
 Super8 & Tab — Suru

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 2007
Альбоми Above & Beyond